Schafsfuß kann meinen:

die Kurzbezeichnung für Schafsfußpilz, ein anderer Name für den Semmel-Stoppelpilz 
die Kurzbezeichnung für Schafsfußklinge, eine Messerklingenform